Irisbus Citybus může označovat:
 Irisbus Citybus 12M – standardní verzi autobusu
 Irisbus Citybus 18M – prodlouženou verzi autobusu